Carlo Carcano – calciatore italiano
Carlo Carcano (1970) – compositore, arrangiatore e produttore discografico italiano
Carlo Carcano (1823-1899) – politico italiano